L'ordre du Phénix peut faire référence à :
 l'ordre du Phénix, ordre honorifique grec fondé en 1926 ;
 l'Ordre du Phénix de Hohenlohe, un ordre de chevalerie de la Maison allemande de Hohenlohe.
ou encore, en fiction, à :
 l'Ordre du Phénix, ordre fictif de l'univers de Harry Potter ;
 Harry Potter et l'Ordre du phénix, cinquième tome de la série ;
 Harry Potter et l'Ordre du phénix, film adapté du livre ;
 Harry Potter et l'Ordre du phénix, jeu vidéo inspiré du film.